Cappella di Santo Spirito in Predoi
 Cappella di Santo Spirito ed Evasio